Rethymnon (stad); een stad in Griekenland (eiland Kreta) en hoofdstad van het gelijknamige departement
Rethymnon (periferie-district); een voormalig departement in Griekenland